Ophüls ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Ophüls (1895–1970), deutscher Diplomat und Hochschullehrer
 Marcel Ophüls (* 1927), französischer Filmregisseur (Schreibweise außerhalb Deutschlands in der Regel „Ophuls“)
 Max Ophüls (1902–1957), deutscher Film-, Theater- und Hörspielregisseur (Schreibweise außerhalb Deutschlands in der Regel „Ophuls“)